J21 steht für:

 Akute Bronchiolitis, ICD-10-Code für eine Entzündung der kleinsten, knorpellosen Bronchien
 HMS Södermanland, Zerstörer der schwedischen Marine
 Johnson-Körper J21, die verlängerte Fünfecksrotunde
 Journal21, Schweizer Online-Zeitung
 S/2003 J 21, einer der kleineren Monde des Planeten Jupiter
 Soko J-21 Jastreb, ein jugoslawisches Kampfflugzeug

Abkürzung